La Basketbol Süper Ligi 2017-2018, chiamata per ragioni di sponsorizzazione Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, è stata la 52ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile.

Squadre 
Il Best Balıkesir e l'Ankara Kolejliler sono state retrocesse in TBL, avendo finito la stagione precedente rispettivamente al quindicesimo e sedicesimo posto. Al loro posto sono state promosse l'Eskişehir Basket e il Sakarya B.B., vicecampione e campione di TBL.

Stagione regolare 

Durante la stagione regolare, le squadre si scontrano l'un l'altra in un girone all'italiana. Al termine della stagione, le prime otto squadre si qualificano per i playoff, mentre le ultime due vengono retrocesse in TBL.

Classifica 
Aggiornata al 13 maggio 2018.

* L'Anadolu Efes è stato inizialmente penalizzato di 3 punti dopo che giocatori e staff hanno lasciato il parquet in segno di protesta, durante gara-3 delle semifinali della stagione precedente.
La sanzione è poi stata ridotta ad un solo punto di penalizzazione.

Risultati 
Aggiornati al 3 gennaio 2018.

Classifica in divenire 
Aggiornata al 3 gennaio 2018.

Legenda:
      Vincitrice della stagione regolare
      Qualificata ai playoff scudetto
      Retrocessa

Playoff

Squadre turche nelle competizioni europee

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018